Benedek András (1913–1995) író, dramaturg, színikritikus, műfordító
 Benedek András (1950) pedagógus, egyetemi tanár, a MOB Tagja